Anthippos () steht für:

Griechische Mythologie:
 Anthippos (Mythologie), Vater der Hippe

Antike Personen:
 Anthippos (Argeier), Wettkampfsieger im 4. Jahrhundert v. Chr.
 Anthippos (Athener)